Dental frikativa kan syfta på:

 Tonlös dental frikativa – ett konsonant språkljud IPA-tecken 
 Tonande dental frikativa – ett konsonant språkljud IPA-tecken

Se även
 Dental konsonant
 Frikativa